Por Big Bend pode estar à procura de:
 Big Bend (Texas), uma região do Texas.
 Big Bend (Essuatíni), uma cidade de Essuatíni.
 Big Bend (Califórnia), uma cidade nos Estados Unidos.
 Big Bend (Condado de Placer), uma comunidade não incorporada na Califórnia.
 Big Bend (Wisconsin), uma cidade nos Estados Unidos.
 Big Bend (Flórida), uma região na Flórida no Golfo dos Estados Unidos.

Ver também
 Big band

Desambiguação